Sázavský ist der Familienname der folgenden Personen:

 Vlastimil Lada-Sázavský (1886–1956), böhmischer Fechter
 Vít Sázavský (* 1958), tschechischer Gitarrist und Sänger